Cardo perruno puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ptilostemon hispanicus;
 El nombre común de la planta Scolymus maculatus.